Горња Врућица је насељено мјестo и некадашња мјесна заједница у општини Теслић, Република Српска, БиХ.

Становништво

Види још 
 Општина Теслић

Референце

Извори 
 Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ и СФРЈ, попис становништва 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. и 1991. године.

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Теслић
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Насеља са већинским хрватским становништвом 1991. у данашњој Републици Српској